

Famiglia 
Era la figlia di Charles Lennox, II duca di Richmond, figlio di Charles Lennox, I duca di Richmond, figlio illegittimo del re Carlo II d'Inghilterra, e di Lady Sarah Cadogan (1705-1751), figlia di William Cadogan, I conte Cadogan.

Matrimonio 
Sposò, all'età di 15 anni, Tom Conolly, pronipote di William Conolly, Presidente della Camera dei Comuni irlandese. Vissero nel palazzo palladiano di Castletown House, nella contea di Kildare. Purtroppo senza figli, Lady Louisa e suo marito adottarono la nipote Emily Napier, la figlia di sua sorella Sarah Lennox.

Ascendenza

Collegamenti esterni 
 

L